Надежда Карловна Тобилевич-Тарковская (13 марта 1852, село Тимофеевка, теперь Николаевка Кропивницкого района — 11 мая 1882, село Кардашеве) — русская актриса, жена Ивана Карпенко-Карого (Тобилевича), сестра Александра Карловича Тарковского, тетя Арсения Александровича Тарковского, двоюродная бабушка Андрея Арсеньевича Тарковского.

Биография 
Родилась в дворянской семье, скорее всего представителей, из многочисленных польских родов. Отец её — Карл Матвеевич Тарковский, отставной штабс-ротмистр Новоархангельского уланского полка. Мать — Мария Кардасевич, дочь помещика, бывшего штабс-ротмистра Кирасирского принца Альберта Прусского полка.

Родилась 13 марта 1852 года в с. Тимофеевка (ныне — Николаевка Кировоградского района Кировоградской области), о чём есть запись в книге Благовещенской сельской церкви. Образование получила в Елисаветграде. Принимала участие в работе благотворительного общества, под руководством госпожи Рогальской девушки — дворянки шили белье для сиротского приюта, больницы. Надежда также занималась комплектованием библиотеки на общественных началах.

Познакомилась с Иваном Карповичем Тобилевичем в 1868 г., он пригласил её играть в любительском театральном кружке. В 1869 году вышла замуж за И. К. Тобилевича (И. Карпенко-Карого), вопреки несогласию родителей.

1870 год — умерли от холеры родители Надежды Карловны. Младший брат Александр перешел жить в её семью. К ней по наследству перешли земли, на которых позднее (в 1871 году) появится первый дом, его построит Карп Адамович Тобилевич, потом — хутор.

В браке с Иваном Карповичем Тобилевичем (Карпенко-Карым) родила семь детей. Сын Виссарион умер вскоре после рождения. В 1872 году родила дочь Галю, в 1874 году — сына Назара. Продолжает выступать в благотворительных спектаклях Елисаветградского любительского кружка. В 1876 году рожает сына Юрия, потом сына Николая (Мыколу) и дочь Катерину, которые умерли во младенчестве, в 1879 году — дочь Ирину (Орысю).

В 1880 году вместе с мужем и братом Александром в числе других елисаветградских прогрессивных деятелей поднимает общественность, подписывает письмо российскому ученому Александру Пыпину, в котором поднимается вопрос о праве на существование украинского языка.

В 1881 году поехала на лиман под Одессу лечить дочь Галю, простудилась, простуда перешла в туберкулез легких. 11 мая 1882 года умерла, была похоронена в родовом селе Кардашеве.

Память 
20 октября 2007 года в заповеднике-музее Ивана Тобилевича (Карпенко-Карого) «Хутор Надежда», на центральной аллее была открыта стела, посвященная Надежде Карловне Тарковский. Автор — скульптор Виктор Френчко.

Примечания

Ссылки 
 Надежда Тарковская на сайте Кировоградского областного краеведческого музея
 «Долі нащадків І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича)»
 Наталія Гарбар. До реконструкції родоводу Тобілевичів (стр. 28-35)

Персоналии:Кропивницкий
Актрисы России XIX века
Умершие от туберкулёза